L'édition 2018 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Sara Errani remporte l'épreuve en simple. En finale, elle bat Kateryna Bondarenko, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Taylor Townsend et Yanina Wickmayer celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Japonaise Naomi Osaka, de la Roumaine Monica Niculescu et de la Russe Ekaterina Alexandrova. Elles sont respectivement remplacées par Richèl Hogenkamp, Evgeniya Rodina et Kristie Ahn.

Lauréates 
Issue des qualifications, Sara Errani remporte le  de sa carrière en simple en WTA 125 en battant en finale Kateryna Bondarenko.

En double, Taylor Townsend et Yanina Wickmayer remportent le titre en battant en finale Jennifer Brady et Vania King.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Challenger d'Indian Wells
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

WTA 2018
Indian Wells
Sport aux États-Unis en février 2018
Sport aux États-Unis en mars 2018
Tennis en février 2018
Tennis en mars 2018